Кузьминецька сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні.

 Кузьминецька сільська рада — Вінницька область, Барський район;
 Кузьминецька сільська рада — Вінницька область, Гайсинський район;
 Кузьминецька сільська рада — Київська область, Кагарлицький район;